Monrovia pode referir-se a:

Localidades 
 Monróvia

 Monrovia (Alabama)
 Monrovia (Califórnia)
 Monrovia (Indiana)
 Monrovia (Maryland)

Desambiguação